Franciaország
Montgaillard, település Ariège megyében
Montgaillard, település Aude megyében
Montgaillard, település Hautes-Pyrénées megyében
Montgaillard, település Landes megyében
Montgaillard, település Tarn megyében
Montgaillard, település Tarn-et-Garonne megyében